Тмура (тмура ) может означать:

 Темура  — правила замены одних букв еврейского алфавита другими с целью постижения скрытых смыслов Торы.
  — перенесение святости с одного животного на другое.
 Тмура — талмудический трактат.
 Мидраш Тмура — небольшой мидраш из трёх глав.

Примечания